Маёвка — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. Расположен в одном километре к северу от города Черняховска (входит в его состав), на правом берегу реки Инструч. В посёлке расположен наиболее сохранившийся средневековый замок области.

История 
Посёлок был основан около крепости . Стал известен благодаря разведению Тракененской породы лошадей.

С конца XIV века в посёлке существует конный завод «Георгенбург», созданный для разведения лошадей для рыцарей Тевтонского ордена.

Посёлок стал частью Советского Союза в 1945 году после Второй мировой войны и начал заселяться русскими. Тогда же поселение было переименован в Маёвку в честь праздника 1 Мая.

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)